Hans von Türckheim ist der Name folgender Personen:

* Hans von Türckheim (Politiker) (1814–1892), deutscher Diplomat und Politiker, MdL Baden
 Hans von Türckheim (Botaniker) (1853–1920), deutscher Diplomat und Botaniker

Siehe auch:
 Johann von Türckheim